Škol označovaných jako SPŠ Kladno je několik:

 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno – tzv. „huťárna“; ul. Cyrila Boudy 
 SPŠ a VOŠ Kladno – tzv. „strojárna“; ul. Jana Palacha